Skärbladsmossor (Paraleucobryum) är ett släkte av bladmossor. Skärbladsmossor ingår i familjen Dicranaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor